Western Springs può riferirsi a:
Western Springs – comune dell'Illinois
Western Springs – sobborgo di Auckland (Nuova Zelanda)